Де Ла Хойя () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Ла Хойя, Диего (род. 1994) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Де Ла Хойя, Оскар (род. 1973) — американский боксёр-профессионал.